Степан Жихарев:
 Жихарев, Степан Данилович (1734—?) — российский государственный и военный деятель, первый правитель Вятского наместничества, генерал-майор.
 Жихарев, Степан Петрович (1787—1860) — русский писатель и драматург-переводчик.